Festa ist der Familienname folgender Personen:
 Al Festa (* 1958), italienischer Musiker und Regisseur
 Alberto Festa (* 1939), portugiesischer Fußballspieler
 Costanzo Festa (1490–1545), italienischer Komponist
 Enrico Festa (1868–1939), italienischer Naturforscher
 Francesca Festa (1778–1835), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Gianluca Festa (* 1959), italienischer Fußballspieler
 Giuseppe Maria Festa (1771–1839), italienischer Violinvirtuose, Musikpädagoge, Komponist und Dirigent
 Marco Festa (* 1992), italienischer Fußballspieler
 Nelson Festa (vor 1953–1993), argentinischer Fußballspieler
 Nicola Festa (1866–1940), italienischer Byzantinist
 Ottavio Festa (1791–1854), italienischer Kapellmeister und Komponist
 Sebastiano Festa (1490/95–1524), italienischer Komponist

Siehe auch:
 Festa Campanile
 Festa Verlag